Ната́лья Никола́евна Ко́втун () — советская легкоатлетка, специалистка по спринтерскому бегу. Выступала за сборную СССР по лёгкой атлетике в конце 1980-х — начале 1990-х годов, обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира, победительница и призёрка первенств национального значения. Представляла Тулу и РСФСР. Заслуженный мастер спорта СССР. Также известна как тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Наталья Ковтун родилась 27 мая 1964 года в Туле.

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1981 года, когда вошла в состав советской национальной сборной и выступила на юниорском европейском первенстве в Утрехте, где стала шестой в индивидуальном беге на 100 метров и пятой в эстафете 4 × 100 метров.

В 1987 году на чемпионате СССР в Брянске выиграла серебряную медаль в беге на 200 метров и в составе команды РСФСР взяла бронзу в эстафете 4 × 100 метров.

На зимнем чемпионате СССР 1988 года в Волгограде была второй в беге на 200 метров, тогда как на летнем чемпионате СССР в Таллине стала серебряной призёркой в эстафетах 4 × 100 и 4 × 400 метров.

В 1989 году на зимнем чемпионате СССР в Гомеле одержала победу в беге на 60 и 200 метров. Позже в дисциплине 200 метров завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в помещении в Будапеште, выиграла серебряные медали в эстафете 4 × 100 метров на летнем чемпионате СССР в Горьком, на Кубке Европы в Гейтсхеде и на Кубке мира в Барселоне.

На чемпионате Европы в помещении 1990 года в Глазго выиграла серебряную медаль в беге на 200 метров, в то время как на чемпионате Европы в Сплите дошла до стадии полуфиналов в беге на 100 метров и участвовала в финальном забеге эстафеты 4 × 100 метров. Также отметилась выступлением на Играх доброй воли в Сиэтле, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в эстафете 4 × 100 метров.

В 1991 году на чемпионате страны в рамках X летней Спартакиады народов СССР в Киеве получила бронзу в беге на 100 метров и одержала победу в эстафете 4 × 100 метров. На последовавшем чемпионате мира в Токио дошла до полуфинала в дисциплине 100 метров и вместе с соотечественницами Галиной Мальчугиной, Еленой Виноградовой и Ириной Приваловой завоевала серебряную медаль в эстафете 4 × 100 метров — советских спортсменок здесь обошли только представительницы Ямайки.

Окончила Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого. Впоследствии работала тренером по лёгкой атлетике в тульской Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Вместе со своим мужем Сергеем Сергеевичем Реутовым подготовила ряд титулованных спортсменов международного уровня, в том числе её подопечной была многократная чемпионка Европы и мира Олеся Зыкина. За выдающиеся достижения на тренерском поприще удостоена почётного звания «Заслуженный тренер России». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008).

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Спортсмены Тулы
Выпускники Тульского педагогического университета
Тренеры России по лёгкой атлетике
Заслуженные тренеры России
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени